Aardrijkskunde
 Longville, plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Newton Longville, plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Weston Longville, plaats in het Engelse graafschap Norfolk

Personen met de achternaam Longville
 Franciscus Longville, Belgisch syndicalist en politicus
 Jean Longville, Belgisch syndicalist en politicus

Zie ook 
 Longueville (doorverwijspagina)